Taco van den Honert (botanicus), Taco Hajo van den Honert, plantenfysioloog (1899-1959)
 Taco van den Honert (hockeyer), Taco Hajo van den Honert, hockeyer (1966-), kleinzoon van Taco van den Honert (botanicus)
 Taco van den Honert (theoloog), Taco Hajo van den Honert, van oorsprong Duits theoloog (Norden (Ostfriesland), 16 maart 1666 - Leiden, 23 februari 1740), student in Marburg en Leiden, predikant in Amsterdam en hoogleraar theologie aan de Universiteit Leiden, zie Duitstalige wikipedia en Commons beeldbank